Marga Sakti (Muara Kelingi), een plaats in Indonesië
Marga Sakti (Padang Jaya), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing